Miedźno (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Kłobucki
 Miedźno (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Kłobucki